Мастерс је професионални турнир у снукеру који се одржава од 1975. године. Поред Светског првенства и Првенства Уједињеног Краљевства спада у најзначајније турнире. На Мастерсу се такмиче најбоље пласирани играчи на ранг листи. На почетку их је било 10, па 12, а од 1983. до данас учествује 16 играча. Рони О’Саливан је рекордер по броју освојених Мастерса са 7 титула.

Победници

Извори 

Турнири у снукеру
Спорт у Енглеској